Трнавци су насеље у Србији у општини Александровац у Расинском округу. Према попису из 2002. било је 494 становника (према попису из 1991. било је 581 становника). Село се налази у Александровачкој Жупи. 

Село Трнавци налази се на крајњем ободу доње Жупе или виноградарске Жупе.Село је лоцирано на благо нагнутој страни северне експозиције брдовитог масива-Трнавачке чуке.Од главне комуникације пута Александровац-Крушевац удаљено је 5 километара. Центар села је оформљен на 305 метара надморске висине код данашњег дома културе. 

У Трнавце је 2013. године стигао водовод који село снабдева водом из хидроакомулације Ћелије.

Демографија 
У насељу Трнавци живи 405 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 44,9 година (43,8 код мушкараца и 46,0 код жена). У насељу има 159 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,11.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Александровцу
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији